Longmen ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Longmen (龙门县) der bezirksfreien Stadt Huizhou in der chinesischen Provinz Gunangdong, siehe Longmen
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Longmen (Anxi)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Ding’an in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Longmen (Ding’an)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Stadtbezirk Fucheng in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Fucheng)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Longmen (Fuyang)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Gaoping)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) der Stadt Hancheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Longmen (Hancheng)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) der Stadt Leizhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longmen (Leizhou)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Longmen (Liangping)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Lintao in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Longmen (Lintao)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Stadtbezirk Luolong in der chinesischen Provinz Henan, siehe Longmen (Luolong)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Pingjiang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Longmen (Pingjiang)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Pubei im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Longmen (Pubei)
 die Großgemeinde Longmen (龙门镇) im Kreis Yongxin in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Longmen (Yongxin)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Daxin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Longmen (Daxin)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) der Stadt Emeishan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Emeishan)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Stadtbezirk Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Longmen (Huangshan)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Longmen (Laishui)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Lezhi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Lezhi)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Lingtai in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Longmen (Lingtai)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Lushan)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Meigu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longmen (Meigu)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Têmqên in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Longmen (Têmqên)
 die Gemeinde Longmen (龙门乡) im Kreis Yongping in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Longmen (Yongping)
 das Straßenviertel Longmen (龙门街道) der Stadt Longjing in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Longmen (Longjing)
 das Straßenviertel Longmen (龙门街道) im Kreis Pingyuan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longmen (Pingyuan)
 das Straßenviertel Longmen (龙门街道) im Stadtbezirk Xinluo in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Longmen (Xinluo)

 die Drachentor-Schule (龍門派 / 龙门派, Longmen pai), eine Schule des Quanzhen-Daoismus
 die Longmen-Grotten (龍門石窟 / 龙门石窟, lóngmén shíkū) in der chinesischen Provinz Henan

Siehe auch

Longmen Shan (龙门山)
Longman